Zinberg est un patronyme porté notamment par :

 Israël Zinberg (1873-1938), historien russe de littérature juive. 
 Ivan Zinberg (1980-), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Michael Zinberg (1944-), réalisateur, producteur, scénariste et acteur américain.